Ю́рбургська Мари́на Ю́ріївна () — радянська акторка театру і кіно.

Біографія 
Народилася  року.

З 1978 по 1982 роки навчалась у Вищому театральному училищі імені Б. В. Щукіна.

Фільмографія 
 1981 — Тропініни — Курочкіна.
 1982 — Повернення Баттерфляй — Яніна Королевич.

Посилання 
 Марина Юрбургська на сайті «Кино-Театр.ru»

Радянські акторки